Григорцево — название нескольких населённых пунктов:
 Григорцево — село в Нерехтском районе Костромской области.
 Григорцево — деревня в Островском районе Костромской области.
 Григорцево — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Григорцево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Григорцево — село в Ярославском районе Ярославской области.